Saint-Martin-sur-Ocre puede referirse a: 

 Saint-Martin-sur-Ocre, comuna francesa situada en Loiret.
 Saint-Martin-sur-Ocre, comuna francesa situada en Yonne.